La letra gótica puede hacer referencia a tres hechos diferentes:

 Alfabeto gótico, La escritura que a tal efecto creó el obispo Ulfilas en el siglo  d. C. para traducir la Biblia a la lengua gótica y cuyo inventario de signos proviene en su mayoría de la lengua griega, aunque se apropió también signos del alfabeto latino para aquellos sonidos que no existían en lengua griega (q, h, j, f) además de los signos a y s. Utilizó asimismo signos de la escritura rúnica, aunque solo fueron dos. En total la escritura gótica tenía 25 signos.
 Se considera que es parte de la extinta cultura escrita griega, así como de los sistemas gráficos de las lenguas germánicas que no sobrevivieron a la evolución de la escritura en Occidente.
 Escritura gótica, Variedad gráfica del estilo gótico cuya base es, exclusivamente, el alfabeto latino (también minúscula gótica; en el mundo anglosajón, Blackletter) y que apareció en la Edad Media, por cursivación y síntesis de la minúscula carolina o carolingia hacia el siglo , tuvo su mayor esplendor entre los años 1150 y 1500 que aún se usa en nuestros días. Se caracteriza porque las partes redondeadas de las letras aparecen fracturadas. La denominación «gótica» fue usada por los humanistas con un sentido peyorativo, debido a que la consideraban una letra bárbara y difícil de leer.
 El ancestro directo de la letra gótica es la minúscula carolina. Ha sido un modelo escritural y tipográfico característico del centro de Europa, siendo utilizada profusamente hasta el siglo . Fue el tipo empleado por Johannes Gutenberg]], el inventor de la imprenta de tipos móviles. Durante el Renacimiento, en Italia se produjo una tipografía llamada «escritura humanista», que toma elementos del gótico. Todavía hoy se editan publicaciones alemanas en carácter gótico.
 La escritura gótica presenta, entre otros, cuatro tipos característicos:
 Textura
 Rotunda
 Schwabacher o bastarda
 Fraktur.
 La expresión «letra gótica» también se usaba en el Siglo de Oro para designar las cajas de imprenta (tipos) que imitaron la letra gótica de los manuscritos, comunes en el siglo  (incunabulæ) y en obras arcaizantes del , como los libros de caballerías.

Referencias

Bibliografía